Константин Горский:

 Горский, Константин (1859—1924) — польский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр, общественный деятель, автор романсов, двух опер и множества инструментальных произведений.
 Горский, Константин Николаевич (1854–1943) — русский художник.